Borebi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Borebi (ort), São Paulo, 
 Borebi (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar